bułg. Върбица
 Wyrbica (rzeka) – rzeka w Bułgarii 
 Wyrbica (przełęcz) – przełęcz w Bułgarii 
 Wyrbica (miasto) – miasto w Bułgarii, w obwodzie Szumen
 Wyrbica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Wyrbica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Wyrbica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo
 Wyrbica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca

Zobacz też 
 Wrbica